Церковье — название населённых пунктов в Белоруссии:
 
 Церковье — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Церковье — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.